Le chef des ingénieurs est un officier de l'état-major de l'armée au Pentagone, le chef conseille de l'armée sur  les questions du génie et sert en tant que topographe de l'armée et avocat des programmes du génie sur les aspects immobiliers et d'autres aspects connexes. 

Le chef des ingénieurs est l'ingénieur de plus haut rang du département de la Défense, responsable de l'intégration de tous les aspects du combat, généraux, et d'ingénierie géospatiales dans la Joint Force.

Le chef des ingénieurs commande également le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis. En tant que commandant du corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis, le chef es ingénieurs dirige un important commandement de l'armée qui est la plus grande agence d'ingénierie publique, de conception et de construction du monde. Ce bureau définit la politique et l'orientation et les plans de direction pour les organismes dans le corps. Le chef des ingénieurs détient actuellement le grade de lieutenant-général, mais dans le passé, a été tenu par des officiers du grade de commandant.

La surveillance civile du chef des ingénieurs est assurée par le secrétaire adjoint de l'armée (travaux de génie civil).

Chefs des ingénieurs

Notes et références 

Officier de l'United States Army
Corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis